Агафоклея () — женское имя греческого происхождения. Известные носители:
 Агафоклея (II век до н. э.) — царица-регентша Индо-греческого царства.
 Агафоклея (III век до н. э.) — фаворитка египетского царя Птолемея IV Филопатора.